Журоме́нья () — фрегезия (район) в муниципалитете Аландроал округа Эвора в Португалии. Территория — 33,05 км². Население — 146 жителей. Плотность населения — 4,4 чел/км².

Достопримечательности 
Журоменья - древнее поселение, игравшее значительную роль в различных войнах. О его былом величии сейчас напоминает сохранившийся замок.

Районы округа Эвора